Laociano pode se referir a:

 Indivíduo natural ou que habita no Laos, país do Sudeste Asiático
 Indivíduo etnicamente pertencente ao grupo dos laocianos, povo que habita aquele país
 Língua laociana, idioma tonal derivado das línguas tais.

Desambiguação